

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Garden City – città situata tra la Contea di Blount e la Contea di Cullman, Alabama
 Garden City – città della Contea di Weld, Colorado
 Garden City – città della Contea di Clark, Dakota del Sud
 Garden City – città della Contea di Chatham, Georgia
 Garden City – città della Contea di Ada, Idaho
 Garden City – capoluogo della Contea di Finney, Kansas
 Garden City – città della Contea di Wayne, Michigan
 Garden City – città della Contea di Cass, Missouri
 Garden City – villaggio della Contea di Nassau, New York
 Garden City – città della Contea di Rich, Utah
 Garden City – census-designated place della Carolina del Sud
 Garden City – census-designated place del Texas

Egitto
 Garden City – quartiere residenziale de Il Cairo

Pagine correlate 
Città giardino (disambigua)